Igannarsuannguaq bezeichnet:
 Igannarsuannguaq (Berg, bei Igaliku), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Igannarsuannguaq (Berg, Tuttutooq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland